Don't Look Down (Go West), een nummer van de Britse groep Go West.
Don't Look Down (Martin Garrix & Usher), een nummer van de Nederlandse DJ Martin Garrix samen met de Amerikaanse zanger Usher
Don't Look Down (1998), een horrorfilm uit 1998 geregisseerd door Larry Shaw